

Cinema e televisione 
 Boot Camp – cortometraggio del 1996 diretto da John Scott Matthews
 Boot Camp – serie televisiva del 2001
 Boot Camp – film del 2007 diretto da Christian Duguay

Musica 
 Boot Camp – album dei Lil Soldiers
 Boot Camp – brano dei Soundgarden (dall'album Down on the Upside)
 Boot Camp Clik – collettivo hip hop statunitense
 Bootcamp – singolo di Jay Hardway del 2014

Altro 
Boot camp – termine colloquiale inglese che indica l'addestramento militare delle reclute; per estensione indica anche un campo di addestramento, di qualunque tipo
 Assistente Boot Camp – insieme di tecnologie sviluppate dalla Apple Inc.
Boot Camp – romanzo di Todd Stcfcrasser